Кубок маршала Тито 1980/1981 () — 33-й розыгрыш Кубка Югославии по футболу.

Первый раунд

Второй раунд

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
Статистика на rsssf.com 

1980/1981
Спорт в Югославии в 1980 году
Спорт в Югославии в 1981 году
Югославия